Міжзональний турнір 1948 — один з етапів шахових змагань на першість світу.

Після смерті 1946 року чемпіона світу Олександра Алехіна ФІДЕ встановила новий порядок розіграшу першості світу. Звання чемпіона було розігране в матч-турнірі 1948 (переміг Михайло Ботвинник), після чого ФІДЕ встановила трирічний цикл чемпіонату світу. Суперник чемпіона світу повинен був визначатися після трьох етапів змагань: зональні турніри, міжзональний турнір, турнір претендентів.

Перед міжзональним турніром 1948 вдалося провести лише два зональних турніри, переможцями яких стали Альберик О'келлі і Еро Бьок. До зональних турнірів були прирівняні чемпіонати США і Канади, за результатами яких право участі завоювали Айзек Кешден і Даніел Яновський. Решту учасників визначили голосуванням члени кваліфікаційного комітету ФІДЕ. О'келлі та Кешден не змогли взяти участь у турнірі.

Турнір відбувся в Сальтшьобадені, передмісті Стокгольма (Швеція), від 15 липня до 15 серпня 1948 року.

П'ять переможців здобули право грати на турнірі претендентів 1950. Згодом, через відмову кількох учасників, до турніру претендентів були допущені ще 4 шахісти, які поділили 6-9 місця.

Турнірна таблиця

Література 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 294. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Посилання 
 Партії на сайті pgnmentor.com 

Міжзональні турніри
1948 у шахах‎